B199 peut faire référence à :
 Bundesstraße 199, une route fédérale allemande reliant Klixbüll à Kappeln et Breest à Anklam ;
 Benetton B199, une formule 1 de l’écurie Benetton Formula.